Swarthmoor Hall, un castello che si trova a Swarthmoor
Swarthmoor, un villaggio della Cumbria, in Inghilterra
Swarthmore Lecture, una conferenza annuale tenuta durante il Britain Yearly Meeting
Swarthmore (Pennsylvania), una cittadina della Pennsylvania
Swarthmore College, un istituto scolastico di Swarthmore
Swarthmore (stazione SEPTA), la stazione ferroviaria di Swarthmore